Маршалтаун () е град в Айова, Съединени американски щати, административен център на окръг Маршал. Населението му е 26 009 по данни от преброяването през 2000 г.

История 
Градът е основан през 1853 година и е кръстен на едноименния град в Мичигън.

Демография

Население през годините

Източници 

Градове в Айова